Vásquez kan som auktorsförkortning betyda:

 Rodolfo Vásquez
 Roberto Vásquez

Robotskapade auktorsförkortningar